Lijeska est un toponyme qui peut désigner :
Lijeska, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Bijelo Polje ;
Lijeska, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja.